Miejscowości w USA:
 Broomfield – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Broomfield
Hrabstwa w USA:
 Broomfield – hrabstwo w stanie Kolorado.
Gminy w USA:
 Broomfield (ang. Broomfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
W Wielkiej Brytanii:
 Broomfield – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Broomfield – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Broomfield – miejscowość w dystrykcie Canterbury, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Broomfield – miejscowość w dystrykcie Maidstone, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Broomfield – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire
 Broomfield – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Broomfield – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)